

Boxejadors 
 Roberto Martínez (boxejador hondureny) (1966), boxejador hondureny
 Roberto Martínez (boxejador uruguaià), boxejador uruguaià

Futbolistes 
 Roberto Martínez Celigüeta, (1966) futbolista espanyol
 Roberto Martínez Montoliu, (1973) futbolista català
 Roberto Martínez Vera-Tudela, futbolista peruà
 Roberto Guadalupe Martínez, futbolista salvadorenc
 Roberto Juan Martínez Martínez, futbolista argentí
 Mario Roberto Martínez, futbolista hondureny
 Roberto Martínez Rípodas Tiko, futbolista espanyol